La Marche nuptiale, film dramatique italien de Carmine Gallone réalisé en 1915
 La Marche nuptiale, film d'André Hugon sorti en 1929
 La Marche nuptiale, film de Mario Bonnard sorti en 1935
 La Marche nuptiale, chanson de Georges Brassens sortie en 1956